BAR — абревіатура, акронім або літерний код латиницею з літер "B", "A", "R".

 BAR — Base Address Register — вид програми-драйвера.
 BAR (British American Racing) — команда Формули-1.
 BAR (Browning Automatic Rifle) — американська автоматична гвинтівка Browning M1918, або бельгійська Browning BAR.
 BAR — Bangor and Aroostook Railroad, залізнична компанія у США.
 BAR — Bureau of Automotive Repair, бюро авторемонту в Каліфорнії.
 BAR — Harvey House (Barstow, California), код залізничої станції Харвей Хауз в м. Барстоу, Каліфорнія.
 BAR — Bay Area Reporter, газета в Сан-Франциско
 BAR — Biblical Archaeology Review, журнал, видається у Вашингтоні.
 BAR — код баварської мови в стандарті ISO 639-3.